Штрба — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Штрба, Здено (род. 1976)  — словацкий футболист.
 Штрба, Мартин (род. 1976) — чешский хоккеист, нападающий.

Топоним 
 Штрба — город в Словакии.